Gusev je priimek več oseb:

 Aleksander Gusev, ruski hokejist
 Dimitrij Nikolajevič Gusev, sovjetski general
 Nikolaj Ivanovič Gusev, sovjetski general
 Konstantin Mihailovič Gusev, sovjetski general
 Ivan Andrejevič Gusev, sovjetski general
 Aleksander Ivanovič Gusev, sovjetski general
 Anatolij Georgijevič Gusev, sovjetski general
 Ivan Konstantinovič Gusev, sovjetski general

Ruski priimki